Fontanet ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Fontanet (1927–2014), Schweizer Politiker
 Joseph Fontanet (1921–1980), französischer Politiker und Minister
 Nathalie Fontanet (* 1965), Schweizer Politikerin (FDP)